Mithraculus är ett släkte av kräftdjur. Mithraculus ingår i familjen Mithracidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Mithraculus